Список известных носителей-женщин см. Балдова.

Список известных носителей фамилии Ба́лдов
 Балдов, Александр — вице-президент ТОО «КАТОП», член Правления Ядерного общества Казахстана.
 Балдов, Ангелика — немецкая лесбиянка, вступившая с Гудрун Панниер в первый в истории Германии официальный гомосексуальный брак.
 Балдов, Владимир Георгиевич (род. 1950) — советский и российский актёр, Заслуженный актёр Российской Федерации (2001).